Ферна́ндеш (, , «Фернандович») — власна назва.

Особи 
 Анселму Фернандеш — португальський архітектор і футбольний тренер.
 Бруну Фернандеш — португальський футболіст.
 Ванесса Фернандеш — португальська тріатлоністка.
 Жедсон Фернандеш  португальський футболіст.
 Мануел Фернандеш  португальський футболіст.
 Рікарду Фернандеш — португальський бадмінтоніст.

Топоніми

Алдейя-душ-Фернандеш — парафія.

Див. також 
 Фернандес — іспанське прізвище.

Португальські прізвища